Сиволап Іван Данилович (1918—1941) — радянський військовик, старшина, учасник радянсько-фінської та німецько-радянської воєн, Герой Радянського Союзу
 Сиволап Іван Кузьмич (1909—1968) — радянський державний діяч
 Сиволап Михайло Іванович — радянський український державний діяч, голова Миколаївського облвиконкому
 Сиволап Михайло Павлович — український археолог та краєзнавець
 Сиволап Петро Спиридонович — український гуморист-сатирик, новинар, член Національної спілки письменників України
 Сиволап Юрій Михайлович — доктор біологічних наук, професор, академік УААН, директор Південного біотехнологічного центру УААН

Українські прізвища